Le titre Je m'voyais déjà peut faire référence à :
 Je m'voyais déjà, chanson de Charles Aznavour ;
 Je m'voyais déjà, album de Charles Aznavour sorti en 1961, dont c'est la chanson-titre ;
 Je m'voyais déjà, comédie musicale inspirée par cette chanson.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre